Bluto (personage), personage uit de stripreeks Popeye
 Bluto (plaats), plaats in Indonesië